Всемирный автомобиль года () или WCOTY — международная награда в области автомобилестроения, присуждаемая группой профессиональных международных автомобильных журналистов из более чем 20 стран мира. Конкурс был создан в 2003 году организацией World Car Awards (WCA) и проводится ежегодно, начиная с января 2004 года. Автомобили, которые участвуют в борьбе за звание всемирного автомобиля года, должны продаваться по меньшей мере в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.

История 
Концепция награды «Всемирный автомобиль года» была разработана в 2003 году, а официальное её присуждение началось в январе 2004 года. Изначально подобно многим иным аналогичным конкурсам победа присуждалась одному конкурсанту в качестве единой награды. Однако позже, начиная с 2006 года премия была разделена по категориям, включая награду за производительность, экологию и автомобильный дизайн.

В 2005 году из десяти финалистов было выбрано три автомобиля, которые должны были сразиться за званием всемирного автомобиля года: Audi A6, Porsche 911 и Volvo S40 / V50. Победитель был выбран в рамках Канадского международном автосалона в Торонто.

В 2006 году решение жюри о присуждении победы в различных номинациях было объявлено на Нью-Йоркском международном автосалоне (с тех пор победители объявляются именно на этом мероприятии). В тройку финалистов входили BMW 3-й серии, Mazda MX-5 и Porsche Cayman.

В 2007 году среди финалистов присутствовали Lexus LS, MINI и Audi TT.

В 2010 году номинантами на премию стали Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класс и Audi A5. Победителем стало транспортное средство немецкой компании Volkswagen.

С 2013 года была добавлена новая категория — роскошные автомобили. В четвёрку финалистов конкурса вошли автомобили Volkswagen Golf, Mercedes-Benz A-класс, Porsche Boxster и Subaru BRZ / Toyota GT-86.

В 2014 году за звание всемирного автомобиля года боролись Audi A3, Mazda3 и BMW 4-й серии.

В 2015 году в тройку финалистов попали Mercedes-Benz C-класс, Volkswagen Passat и Ford Mustang.

В 2016 году конкурс претерпел небольшие изменения. Так, люксовые и спортивные машины были объединены в один список, а список номинаций на награду пополнила категория «городской автомобиль года». В январе 2017 года жюри, в которое входят 73 журналиста из 24 стран (среди них четверо представителей России), объявили списки участников. Тройки лидеров во всех номинациях огласили в начале марта на автосалоне в Женеве.

Призёры и финалисты конкурса

Победители по производителям (данные на 2016 год)

См. также 
 Европейский автомобиль года
 Североамериканский автомобиль и грузовик года
 Автомобиль года в Японии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Автомобильные премии
Награды, появившиеся в 2003 году